Дмитрий Воскобойников:
 Воскобойников, Дмитрий Борисович (род. 1960) — российский журналист.
 Воскобойников, Дмитрий Вячеславович (1941—2001) — советский волейболист.